Шаса () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Денешть.
 Шаса () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Лупша.
 Шаса () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Ілянда.

Хребет 
 Шаса — хребет у Свидівецькому масиві (Українські Карпати)